Résultats détaillés de l’édition 1989 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 28 août au .

Faits marquants 
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, lauréat des éditions 1985, 1986 et 1987, dispute pour la huitième année consécutive la finale du tournoi new-yorkais. Il subit à cette occasion son cinquième échec, se heurtant à l'Allemand Boris Becker. Celui-ci réalise le doublé Wimbledon/US open, cinq ans après John McEnroe. Ce dernier remporte pour sa part le double messieurs avec Mark Woodforde.

Chez les dames, l'Américaine Martina Navrátilová, quatre fois victorieuse (1983, 1984, 1985, 1987) se qualifie pour sa septième finale à Flushing Meadow. Elle n'a pas plus de réussite que son ancien compatriote puisqu'elle s'incline devant la tenante du titre, l'Allemande Steffi Graf, après avoir pourtant mené 6/3, 4/2. Graf réalise un Petit Chelem, remportant trois des quatre tournois du Grand Chelem de la saison.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1989 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

1989
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en août 1989
Tennis en septembre 1989